«Хо́бро» () — датский футбольный клуб из одноимённого города, основанный в 1913 году. Выступает в датской Суперлиге.

Прошлые сезоны

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Дании